Жан Ассельборн (; род. 27 апреля 1949 года, Штайнфорт, округ Люксембург, Люксембург) — политик и государственный деятель Люксембурга. Инициатор введения санкций (2021) в химической промышленности Белоруссии. По его словам, принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут "болезненными и, надеюсь, настолько болезненными, что поставят режим на колени".

Образование 
В возрасте 18 лет покинул школу, возобновил обучение в вечерней школе в 1976 году. Окончил Ateneo в Люксембурге.

В октябре 1981 года получил степень магистра частного права в Университете Нанси II.

Карьера 
С 1967 года работал в лаборатории общества Uniroyal. В этот период активно работал в молодёжной секции Люксембургской федерации трудящихся.

В 1968 году он работал в администрации города Люксембург, в 1969 году вернулся в Штайнфорт и занял равнозначную должность в администрации города.

В 1976—2004 годах — директор межобщинной больницы Штайнфорта.

С 1982 года по 2004 год — мэр города Штайнфорт.

В 1984—2004 годах — член Палаты депутатов Люксембурга.

В 1989 году стал председателем парламентской группы Люксембургской социалистической рабочей партии.

С 1997 года по 2004 год — президентом Люксембургской социалистической рабочей партии.

В 1999—2004 годах — вице-президент Палаты депутатов Люксембурга.

В 2000 по 2004 годах — вице-президент Европейской социалистической партии.

После выборов, состоявшихся 13 июня 2004 года, вошёл в Первое правительство Юнкера—Ассельборна. С 31 июля 2004 года — заместитель премьер-министра и министра иностранных дел и иммиграции.

С июля 2004 года — представитель Люксембурга Совета министров Европейского Союза по общим делам и внешним связям.

После выборов 7 июня 2009 года и возобновления коалиции между Христианско-социальной народной партией и Люксембургской социалистической рабочей партией, сохранил должность заместителя премьер-министра, министра иностранных дел (с 23 июля 2009 года).

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (30 января 2009 года)
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество» (2009 год)
 Орден Солнца Перу (14.02.2006)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Правительства Люксембурга

Министры иностранных дел Люксембурга
Председатели Палаты депутатов Люксембурга
Члены Люксембургской социалистической рабочей партии
Заместители премьер-министра Люксембурга